

Histoire militaire 
 Bataille de Marengo, une bataille qui opposa les armées autrichiennes à celles de Bonaparte le  (cette bataille tire son nom de la localité italienne où elle eut lieu, Spinetta Marengo, village du Piémont situé près d'Alexandrie)
 , plusieurs navires de la Marine française

Toponymie

Marengo, ancien nom d'Hadjout, ville située au Nord de l'Algérie ;

Marengo, village situé dans le centre ouest de la province de la Saskatchewan ;

Spinetta Marengo, village de la commune d'Alexandrie dans le Piémont et lieu de la bataille de Marengo ;
 Bosco Marengo, commune de la province d'Alexandrie, située dans le Piémont ;
 Marengo, ancien département français du Premier Empire dont le chef-lieu était la ville d'Alexandrie en Italie ;

Marengo, village dans le comté de Morrow, dans l'Ohio ;
 Marengo, ville du comté de Crawford, dans l'Indiana ; 
 Marengo, ville de l'Iowa ;
 Marengo, ville dans le comté d'Ashland, dans le Wisconsin ;
 Marengo, ville du comté de McHenry, dans l'Illinois ; 
 Marengo, canton du comté de Calhoun dans le Michigan ; 
 comté de Marengo, dans l'Alabama ;
 Marengo Cave, grottes situées près de Marengo dans l'Indiana ;
 Marengo, localité du comté de Columbia, dans le Washington ;
  ;

Marengo, quartier et zone d'aménagement concerté (ZAC) de Toulouse, organisé autour du boulevard de Marengo. Proche de la gare de Toulouse-Matabiau, la station de métro qui s'y trouve a pris le nom de Marengo – SNCF ;
 Marengo, lieu-dit de la commune française de Chemilly, dans le département de l'Allier ;
 Marengo, lieu-dit de la commune française de Villechauve, dans le département de Loir-et-Cher ;
 Marengo, écart du village de Saint-Privat-la-Montagne (Moselle).

Odonymie 
 Boulevard de Marengo à Toulouse ;
 Rue de Marengo dans le  de Paris ;
 Rue Marengo dans le  de Marseille ;
 Rue Marengo, à Saint-Amand-Montrond (Cher).

Patronymie 

 Alberto Marengo (né en 1994), coureur cycliste italien ;
 Kimon Evan Marengo (1906-1988), dessinateur britannique sous le pseudonyme « Kem » ;
 Giorgio Marengo (né en 1974), cardinal italien, préfet apostolique d'Oulan-Bator ;
 Gisella Marengo (née en 1975), productrice et actrice italienne ;
 Luigi Marengo (1928-2010), peintre italien ;
 Manuel Marengo (né en 1973), footballeur péruvien ;
 Olivier Marengo (1969-), mécanicien auto.

Biologie 
 Marengo, un genre d'araignée
 Afromarengo, un genre d'araignée
 Indomarengo, un genre d'araignée

Autres 
 Marengo, nom d'un célèbre cheval de Napoléon  ;
 Marengo, une frégate cuirassée française ;
 Poulet Marengo, plat à base de poulet qui, selon la légende, aurait été mangé par Bonaparte le soir de la victoire de Marengo (l'expression s'emploie aussi avec le veau, le bœuf et le porc)
 Marengo ou brun marengo, une couleur d'un tissu brun mêlé de petits points blancs semblables à de la poussière
 Marengo, nom d'une monnaie d'or d'une valeur de vingt francs ou lires frappée en 1801 pour célébrer la victoire de Bonaparte contre les Autrichiens lors de la bataille de Marengo

Homonymie de patronyme